Ipanema, Adeus — filme brasileiro de 1975, escrito e dirigido por Paulo Roberto Martins
 Nunca Digas Adeus — telenovela portuguesa transmitida pela TVI em 2001 e 2002
 Adeus Amigo — quarto álbum de estúdio a solo do cantor português Tony Carreira, lançado em 1994 pela editora Espacial
 Adeus, Pai — filme português, uma longa-metragem de ficção realizada por Luís Filipe Rocha no ano de 1996

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão